Harkenclenus är ett släkte av fjärilar. Harkenclenus ingår i familjen juvelvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Juvelvingar
Harkenclenus